I72 steht für:
 HMS Unicorn (I72), leichter britischer Flugzeugträger des Zweiten Weltkrieges

I-72 steht für:
 Interstate 72, eine US-amerikanische Autobahn

Abkürzung